Les illes de les Espècies és una denominació que se sol referir a l'arxipèlag de les Moluques, pertanyent a l'actual Indonèsia, on forma la província de Maluku. Històricament, aquesta part lucrativa de les Índies Orientals Neerlandeses també incloïa altres illes properes, com ara Cèlebes (Sulawesi).

 La denominació illes de les Espècies també pot fer referència a l'arxipèlag de Zanzíbar, format per l'illa homònima i la de Pemba, a l'Àfrica oriental, a l'actual Tanzània.
 L'illa de les Espècies (en anglès Island of Spice o Spice Isle) és una illa de l'estat de Grenada, a les Antilles.